22-й сезон Почётного дивизиона, высшего дивизиона чемпионата Испании по мини-футболу, начался 17 сентября 2010 года.

Финальная серия до трёх побед состояла из максимального количества матчей (пяти) и завершилась со счётом 3:2 в пользу «Барселоны», а их соперником был неожиданно дошедший до этой стадии клуб «Каха Сеговия». Этот успех стал первым в истории каталонского клуба.

Участники сезона 2010-11 
 Аскар Луго (Луго)
 Барселона (Барселона)
 Беникарло (Беникарло)
 Гестеса Гвадалахара (Гвадалахара)
 Интер Мовистар (Алькала-де-Энарес, Мадрид)
 Карнисер Торрехон (Торрехон-де-Ардос)
 Каха Сеговия (Сеговия)
 Марфил Санта-Колома (Санта-Колома-де-Граманет)
 Плайас де Кастельон (Кастельон-де-ла-Плана)
 Сала 10 (Сарагоса)
 Талавера (Талавера де ла Рейна)
 Триман Наварра (Памплона)
 Реале Картахена (Картахена)
 Фисиомедиа Манакор (Манакор)
 Шакобео Лобелье Сантьяго (Сантьяго-де-Компостела)
 Эль-Посо (Мурсия)

Турнирная таблица 

</td>

Финальный раунд

Ссылки 
 Текущее турнирное положение
 Обзоры матчей + ВИДЕО на futsal.sport.ua

Чемпионат Испании по мини-футболу
2010 год в мини-футболе
2011 год в мини-футболе